Третият междузонален турнир по шахмат се състои в Гьотеборг от 14 август до 23 септември 1955 г.

За него направо се класират Давид Бронщайн, Паул Керес и Самуел Решевски, които делят 2—4 място в Турнира на претендентите през 1953 г. Останалите участници се класират чрез системата на зоналните турнири.

САЩ изпращат 1 шахматист вместо полагащите се 3-ма, Канада не изпраща своя представител.

Шахматистите, заемащи първите 9 места от този турнир, се класират за Турнира на претендентите за световната титла.

Турнирна таблица

Вижте също 
 Междузонален турнир по шахмат 1948
 Междузонален турнир по шахмат 1952
 Междузонален турнир по шахмат 1958
 Междузонален турнир по шахмат 1962
 Междузонален турнир по шахмат 1964
 Междузонален турнир по шахмат 1967
 Междузонален турнир по шахмат 1970
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Ленинград)
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Петрополис)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Манила)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Бил)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рига)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рио де Жанейро)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Лас Палмас)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Толука)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Москва)

Литература 
 Шахматный словарь. Москва: Физкультура и спорт, 1964. С. 144—145.
 Шахматы: Энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1990. С. 584. ISBN 5-85270-005-3.

Външни препратки 
 Партиите на сайта pgnmentor.com

Междузонални турнири по шахмат
Състезания по шахмат в Швеция
Спорт в Гьотеборг